La grande corsa (King of the Turf) – film diretto da Alfred E. Green (1939)
La grande corsa (The Great Race) – film diretto da Blake Edwards (1965)
La grande corsa  – programma televisivo
 La grande corsa – romanzo per ragazzi di Luca Azzolini